

Astronomia
 6779 Perrine – asteroide della fascia principale
 18D/Perrine-Mrkos – cometa periodica del sistema solare

Geografia
 West Perrine – census-designated place della Contea di Miami-Dade (Florida, Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Perrine – variante francese del nome proprio di persona femminile Pietra

Persone
 Charles Dillon Perrine – astronomo argentino-statunitense
 Valerie Perrine – modella e attrice statunitense

Pagine correlate
 Perrin